Церква святого преподобного Антонія Великого — парафія і храм Хоростківського благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в селі Новосілка Чортківського району Тернопільської області.

Оголошена пам'яткою архітектури місцевого значення (охоронний номер 516).

Історія церкви 
На місці старого дерев'яного храму, який згорів у 1922 році, громада села розпочала будівництво нової цегляної будівлі. До Другої світової війни його завершили. Богослужіння проводили до 1962 року. Того ж року храм закрили — використовували, як склад для зерна.

У червні 1989 року його відкрили та зробили ремонт і розпис. Після невеликої пожежі у 1992 році розпис поновили.

Парохи 
 о. Дмитрик,
 о. Власенко,
 о. Чорний,
 о. Ярослав Цвігун,
 о. Іван Бучок (з 2004).

Примітки

Джерела 
 

Церкви Чортківського району
Новосілка (Чортківський район)
Церкви святого преподобного Антонія Великого